Иван Афанасьевич Малышев () — гвардии старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Иван Малышев родился 2 сентября 1914 года в крестьянской семье в деревне Расковаловой  Салтосарайской волости Курганского уезда Тобольской губернии, ныне деревня входит в Чашинский сельсовет   Курганской области. Отец его умер рано, и мальчик воспитывался матерью.

Учился в Чашинской школе. В 1931 году семья Малышевых вступила в колхоз «Боевик». После окончания шести классов, оставив школу, стал ухаживать за колхозным стадом. Затем был направлен на учёбу в Житниковскую школу крестьянской молодежи. Позднее окончил курсы трактористов, работал бригадиром тракторной бригады.

В 1936 году Малышев был призван Чашинским райвоенкоматом на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Окончил полковую школу сержантского состава. Через год службы старший сержант Малышев получил направление на курсы младших лейтенантов, которые окончил в 1938 году. Служил в десантных войсках на Дальнем Востоке, здесь встретил начало Великой Отечественной войны.

С 1942 года член ВКП(б).

С августа 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в Сталинградской битве.

К октябрю 1943 года гвардии старший лейтенант Иван Малышев командовал 2-м батальоном 24-го воздушно-десантного гвардейского стрелкового полка 10-й воздушно-десантной гвардейской дивизии 37-й армии Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр. В ночь с 1 на 2 октября 1943 года батальон Малышева захватил и успешно удержал важную высоту 122,2 в районе села Анновка Анновского сельского совета Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украинской ССР, ныне Украина. В последующие две недели батальон успешно захватил ещё три высоты, отразив большое количество немецких контратак. 12 октября 24-й ВДГСП отбив контратаки противника вышел на рубеж: южные скаты высоты с отметкой +1,5 (южные), это в районе дороги Анновка — Бородаевка. Укомплектованность 10-й ВДГД: 19-й ВДГСП — 496 человек, 24-й ВДГСП — 605 человек, 30-й ВДГСП — 531 человек. 14 октября противник начал наступление на плацдарм, в котором участвовала моторизованная дивизия СС «Великая Германия». Укомплектованность на 15 октября 10-й ВДГД: 19-й ВДГСП — 505 человек, 24-й ВДГСП — 159 человек, 30-й ВДГСП — 395 человек.

16 октября 1943 года дивизия начала наступление на высоту с отметкой +2,0 и вышли на рубеж: 30-й ВДГСП — высота с отметкой +2,0, 24-й и 19-й ВДГСП — юго-восточные скаты высоты с отметкой +1,5 и дорога Анновка — Бородаевка. Потери 10-й ВДГД убитыми и ранеными составили 59 человек. Во время штурма очередной высоты Малышев поднял свой батальон в атаку, но был при этом убит. Первоначально был похоронен на северной окраине деревни Калужино, после войны перезахоронен в братской могиле в селе Днепровокаменка .

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за «мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на правом берегу» гвардии старший лейтенант Иван Афанасьевич Малышев посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина.

Награды 
 Герой Советского Союза, 20 декабря 1943 года
 Орден Ленина
 Медаль «Золотая Звезда»

Память 
 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чашинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.А. Малышева», в которой учился Герой.

Семья 
Жена Лидия Петровна Апрелова, д. Расковалова.

Примечания

Литература 
 
 Золотое созвездие Зауралья. Кн. 1. Курган. Парус-М. 2000.

Члены КПСС
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Участники Сталинградской битвы
Похороненные в братской могиле
Перезахороненные